

Film
Live and Learn – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Rolin Films
Live and Learn – cortometraggio del 1930 diretto da Fred Guiol
Live and Learn – cortometraggio del 1951 diretto da Sid Davis

Musica 
 Live and Learn – album dei Brazen Abbot del 1995
 Live & Learn – album di Daryl Stuermer del 1998
 Live and Learn – singolo dei The Cardigans del 2003, dall'album Long Gone Before Daylight
 Live & Learn – album delle Vixen del 2006